Фенілаланіл-тРНК-синтаза (альфа-субодиниця) () – білок, який кодується геном FARSA, розташованим у людини на короткому плечі 19-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 508 амінокислот, а молекулярна маса — 57 564.

Цей білок за функціями належить до лігаз, аміноацил-тРНК-синтетаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як біосинтез білка. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Аміноацил-тРНК-синтази